Ooievaarsbek  is:
De volksnaam voor planten uit het geslacht Geranium.
De letterlijke vertaling van Pelargonium, waarvoor geranium weer de volksnaam is.

Zie ook 
Ooievaarsbekfamilie